

Cinema 
 The Good Doctor – film del 1939 diretto da Mario Soffici
 The Good Doctor – film del 2011 diretto da Lance Daly

Musica 
 The Good Doctor – singolo degli Haken del 2018

Televisione 
 The Good Doctor – serie televisiva statunitense del 2017
 Good Doctor – titolo internazionale in inglese della serie televisiva sudcoreana del 2013

Teatro 
 The Good Doctor – commedia teatrale scritta da Neil Simon, inscenata per la prima volta nel 1973